Almási Sándor (1941) gyeplabdázó
 Almási Sándor (1975) színész